NGC 3919 (другие обозначения — UGC 6810, MCG 3-30-119, ZWG 97.161, PGC 37032) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Льва. Открыта Генрихом Луи Д'Арре в 1864 году.

Галактика наблюдается в радиодиапазоне, наблюдаемое изображение вытянуто в направлении с севера на восток, но его малый угловой размер не позволяет классифицировать источник излучения.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3919 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3919 в группу также входят ещё 17 галактик.

Примечания 

3919
Лев (созвездие)